Václavov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Václavov u Bruntálu, Gemeinde im Okres Bruntál
 Václavov (Buzice), Ortsteil von Buzice, Okres Strakonice
 Václavov, auch Děčín XXII, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín
 Václavov (Miroslav), Ortslage von Miroslav, Okres Znojmo  
 Václavov, Ortsteil von Oskava, Okres Šumperk
 Václavov, Ortsteil von Písečné u Slavonic, Okres Jindřichův Hradec
 Václavov, Ortsteil von Zábřeh, Okres Šumperk

 Dolní Václavov, Ortsteil von Václavov u Bruntálu, Okres Bruntál
 Horní Václavov, Ortsteil von Václavov u Bruntálu, Okres Bruntál